Bruno Pasino, partigiano italiano
 Giuseppe Pasino, calciatore italiano
 Rubens Pasino, calciatore italiano

Altri progetti